Cristiano Macedo França, ou apenas Cristiano França (Rio de Janeiro, 30 de julho de 1975) é um ex-futebolista brasileiro, que atuava como volante.

Carreira 
Cristiano foi revelado pelo Vasco da Gama no mesmo período que os Fabrício's (Carvalho e Eduardo). Começou a ganhar destaque no 1997, quando viveu o seu melhor momento e chegou até a ser titular. Porém, a grande concorrência pela posição, que contava ainda com Luisinho, Nélson e, posteriormente, Nasa, fez com que o jovem atleta perdesse espaço no clube e acabasse se transferindo para Portugal, para o Varzim. Em 2007, o jogador encerrou a sua carreira atuando pelo Rubro Social.

Não confundir o meio-campista com o seu homônimo, Cristiano Júnior, também revelado em São Januário pouco tempo depois, que faleceu em uma partida na Ásia.

Títulos 

 Campeonato Carioca: 1998
 Campeonato Brasileiro: 1997
 Copa Libertadores da América: 1998
 Torneio Rio-São Paulo: 1999

Ligações externas 
 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=31119&epoca_id=128
 http://www.zerozero.pt/jogador.php?id=414262
 http://www.blogdogarone.com/2009/06/dele-no-vasco-cristiano.html
 http://www.foradejogo.net/player.php?player=197506050002

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama